Жураев — фамилия; имеет женскую форму Жураева.
 Жураев, Хамро (1933—2000) — передовик производства, шахтёр. Герой Социалистического Труда.
 Жураев, Шавкат (1974) — узбекский самбист.
 Жураев, Шакирбай Шукирович (1947) — советский и казахстанский хирург, д. м. н., профессор, засл. деятель РК, лауреат Гос. премии РК.